Eskimo steht für:
 Eskimo, verschiedene zirkumpolar lebende Volksgruppen in der Arktis
 Eskimo (Eismarke), eine in Österreich verbreitete Speiseeismarke
 Eskimo (1930), ein dänisch-norwegischer Film von 1930, Regie: George Schnéevoigt
 Eskimo (1933), ein US-amerikanisches Filmdrama von 1933, Regie: W. S. Van Dyke
 Eskimo, eine Untergruppe innerhalb der eskimo-aleutischen Sprachfamilie, siehe Eskimosprachen
 Eskimo (Stoff), schwerer Mantelstoff
 HMS Eskimo, verschiedene Schiffe der Royal Navy
 Tatort: Der Eskimo, deutscher Fernsehkrimi (2014)

Eskimo ist der Spitzname folgender Personen:
 Paul Clark (Pokerspieler) (1947–2015), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Ezkimo
 Eskimo Callboy
 Eskimo Point
 Eskimologie
 Eskimorolle
 Eskimotragödie